Heinrichsbach ist der Name  folgender Gewässer:

 Heinrichsbach (Lichtenau), rechter Zufluss der Lichtenau in Mehlis, Stadt Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Heinrichsbach (Saar), linker Zufluss der Saar vor Fremersdorf, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Heinrichsbach (Wachenbach), linker Zufluss des Wachenbachs (zur Hafenlohr) an der Alten Wagenmühle, Gemeinde Esselbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Heinrichsgraben